Zubří (kraj zliński)
 Zubří (kraj Wysoczyzna)